HHP – codice aeroportuale IATA dell'eliporto di Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong